Flame of Youth – film del 1920 diretto da Howard M. Mitchell
Flame of Youth – film del 1949 diretto da R.G. Springsteen